Leuctres o Leuctra (Leuctra, Λεῦκτρα) fou una ciutat de Beòcia a la via entre Tèspies i Platea, en territori de Tèspies. Fou teatre de la famosa batalla de Leuctres entre espartans i tebans el 371 aC que va posar fi a la supremacia d'Esparta i va establir l'hegemonia de Tebes. A la plana hi havia la tomba de dues noies de la ciutat que foren violades per dos espartans i es van suïcidar, tombes que Epaminondes va cobrir d'ofrenes abans de la batalla, ja que un oracle havia predit que els espartans serien derrotats en aquest lloc. Deu mil espartans van morir a la batalla.

Identificada inicialment amb la moderna Lefka (Λεύκα), propera a Rimókastro, aquestes ruïnes van resultar ser les de Tèspies. Leuctres segurament fou un llogaret molt petit que ja no existia en temps d'Estrabó que l'anomena un τόπος (un lloc). La ciutat devia ser a la vall de Tèspies, i la batalla es va lliurar a la part nord d'una zona de túmuls (tombes de soldats morts) entre Tèspies i la part occidental de la plana de Platea.

Referències 

Ciutats de Beòcia
Batalles de l'antiga Grècia